

Населені пункти та їхні частини

 Баранів — гміна в Пулавському повіті Люблінського воєводства
 Баранув — гміна в Кемпінському повіті Великопольського воєводства
 Баранув — гміна в Ґродзиському повіті Мазовецького воєводства
 Баранув — село в гміні Хотча Ліпського повіту Мазовецького воєводства
 Баранув — село в гміні Баранув Ґродзиського повіту Мазовецького воєводства
 Баранув — село в гміні Скальбмеж Казімерського повіту Свентокшиського воєводства
 Баранув — село в гміні Бусько-Здруй Буського повіту Свентокшиського воєводства
 Баранув — село в гміні Баранув Кемпінського повіту Великопольського воєводства
 Баранув — частина міста Сухеднюв в Скаржиському повіті Свентокшиського воєводства
 Баранув — частина села Тшидник-Мали в гміні Тшидник-Дужи Красницького повіту Люблінського воєводства
 Баранув — частина села Фалятиче в гміні Плятерув Лосицького повіту Мазовецького воєводства
 Баранув — частина села Весола в гміні Нозджець Березівського повіту Підкарпатського воєводства
 Баранув — частина села Малошув в гміні Скальбмеж Казімерського повіту Свентокшиського воєводства
 Баранув — осада в гміні Баранів Пулавського повіту Люблінського воєводства

Примітки